QTR steht für:
 Bell-Boeing Quad TiltRotor, Konzept für ein viermotoriges Kipprotorflugzeug
 ein Quartal im Geschäftsjahr
 „What is the correct time?“ (Q-Schlüssel), Standard-Nachricht von Funkdiensten
 Qatar Airways (ICAO-Code), nationale Fluggesellschaft Katars

Abkürzung